CUBN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 623 амінокислот, а молекулярна маса — 398 736.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, транспорт, транспорт білків, метаболізм холестеролу, метаболізм стероїдів, метаболізм стеролів, ендоцитоз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, кобальтом. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки